Аннелиз Камменхубер,  (,  — ) — немецкий лингвист, исследовала анатолийские языки и другие языки древней Малой Азии (хаттский, хурритский и др.). Ряд работ Камменхубер опубликованы на русском языке.

Биография 
Родилась в семье слесаря в Гамбурге, там же получила школьное образование и отбывала трудовую повинность при нацистах. По окончании трудовой повинности поступила в Гамбургский университет на филологический факультет, где посвятила себя индоевропейским исследованиям. Из-за войны ей удалось завершить высшее образование, начатое в 1940 г., только в 1950 году. Параллельно с Гамбургским университетом Аннелиз с 1946 года получала второе образование в Университете Людвига и Максимилиана в Мюнхене, где она помогала возродить лингвистические семинары, отменённые во время войны. В 1950 году она защитила диссертацию «Морфология хеттских имён на -uuanzi и -anna, -uuan, -uuar, -atar и -essar».

Хотя она продолжила заниматься анатолийскими языками, в 1958 году она, неожиданно для многих, защитила диссертацию на степень doctor habilis по иранистике: «Исследования древнего Видевдата, т. I: Фаргард 3, представления о мёртвых и собачья магия в Видевдате». В 1959 году по предложению Э. Бенвениста и Э. Лароша она была избрана в состав Парижского лингвистического общества. В 1964 году назначена на должность экстраординарного профессора. В 1968 году получила преподавательскую должность в Ватиканском библейском институте. В 1969 году вернулась в Мюнхен, где стала ординарным профессором в только что основанном Институте ассириологии и хеттологии. Вплоть до ухода в отставку в 1987 году она работала руководителем отделения хеттологии.

Автор исследований по грамматике и лексике языков древней Малой Азии. Вместе с Й. Фридрихом составила словарь хеттского языка, выпустила работы по датировке древних анатолийских текстов.

Сочинения 
 Hippologia Hethitica, Harrassowitz, Wiesbaden 1961
 Die Arier im Vorderen Orient, C. Winter, Heidelberg 1968
 Orakelpraxis, Träume und Vorzeichenschau bei den Hethitern, C. Winter, Heidelberg 1976 (Texte der Hethiter, Bd. 7) ISBN 3-533-02494-6

На русском языке вышли, в частности:
 Камменхубер А. Хаттский язык // Древние языки Малой Азии. Сборник статей. Под редакцией И. М. Дьяконова и Вяч. Вс. Иванова. М.: «Прогресс», 1980.

Примечания

Ссылки 
 Lebenslauf mit Bild 

Лингвисты Германии
Востоковеды Германии
Родившиеся в 1922 году
Умершие в 1995 году
Хеттологи
Преподаватели Мюнхенского университета